Noceto, un bosco di alberi di noce
Noceto, comune della provincia di Parma
Noceto, frazione di Carrara in provincia di Massa
Noceto, frazione di Vobbia in provincia di Genova